Neustetten bezeichnet

 Neustetten, eine Gemeinde im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg
 Neustetten (Flachslanden), einen Ortsteil des Marktes Flachslanden im Landkreis Ansbach in Bayern
 Neustetten (Rohrenfels), einen Ortsteil der Gemeinde Rohrenfels im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern
 Neustetten, eine Gemarkungsfläche und Arbeitersiedlung innerhalb des Lörracher Stadtteils Stetten (Lörrach)

Siehe auch:
 Neunstetten